Lungenseuche ist die Bezeichnung für:
Schweres Akutes Atemwegssyndrom (SARS) des Menschen
Lungenseuche der Rinder
 Lungenseuche der Ziegen